Citi Open 2013 (kobiety)
 Citi Open 2013 (mężczyźni)